Stenophiloscia är ett släkte av kräftdjur. Stenophiloscia ingår i familjen Halophilosciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Stenophiloscia